Schliff steht für:

 die Glätte der Oberfläche eines Gegenstand, siehe Schleifen (Fertigungsverfahren)
 die Form eines Schmucksteins, siehe Schliff (Schmuckstein)
 die Form einer Schneide, siehe Schliff (Schneide)
 eine kleine Werkstoffprobe zu Untersuchungszwecken, siehe Schliff (Mikroskopie)
 die übliche Verbindung zweier Glasgeräte in der Chemie, siehe Normschliff
 die Abtragung eines Gletschers, siehe Gletscherschliff 
 umgangssprachlich für gute Erziehung, siehe Umgangsformen
 fettige, nicht durchgebackene Stelle im Kuchen, siehe Schliff (Backware)

Siehe auch: 
Schleifen
Schlief